Канаевский/Канаёвский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Канаевский сельсовет — Пензенская область, Городищенский район.
 Канаёвский сельсовет — Саратовская область, Ивантеевский район.